Fonte Boa pode ser:

 Fonte Boa (Amazonas) - município no Brasil
 Fonte Boa (Esposende) - freguesia em Portugal

Desambiguações de topônimos